George Church 
 George McDonald Church (né en 1954), généticien et ingénieur en biologie moléculaire américain
 George Church (1891–1946), joueur de tennis
 George W. Church (1903–1956), homme d'affaires